Горобіївська сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Горобіївська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Горобіївська сільська рада — Чернігівська область, Срібнянський район